Ol'ga Nikolaevna Romanova (1822-1892), figlia dello zar Nicola I di Russia
Ol'ga Nikolaevna Romanova (1895-1918), figlia dello zar Nicola II di Russia

Pagine correlate
 Romanov (disambigua)
 Romanova